Okręty US Navy o nazwie USS  "Dayton":
 Pierwszy  miał być lekkim krążownikiem. Ukończony jednak jako lekki lotniskowiec "Monterey" (CVL-26).
 Drugi USS "Dayton" (CL-105) był lekkim krążownikiem typu Cleveland. W służbie w latach 1944-49.

Dayton